Scary Monsters (and Super Creeps) (album), een album van David Bowie
Scary Monsters (and Super Creeps) (single), een single van dat album